Jeanjean ou Jean-Jean est

un surnom familier, formé par le redoublement du prénom Jean,  
un nom de famille francophone relativement fréquent.

Nom de famille 

 Aimé Jeanjean (1900-1972), préfet.
 Alexis Félix Jeanjean (1867-1941), botaniste bordelais.
 Anthony Jeanjean (1998-), coureur de BMX français.
 Bernard Jeanjean, réalisateur, scénariste, acteur et dialoguiste français.
 Christian Jeanjean (1942-), homme politique français.
 Éric Jean-Jean (1967-), présentateur de télévision français.
 Léolia Jeanjean (1995-), joueuse de tennis française
 Marcel Jeanjean (1893-1973), illustrateur français.
 Maurice Jeanjean (1897-1968), musicien (saxophone alto, clarinette), compositeur (de cinéma) et arrangeur français. 
 Nicolas Jeanjean (1981-), joueur de rugby à XV français.
 Paul Jeanjean (1874-1928), musicien, clarinettiste et compositeur français.
 Pierre Jeanjean (1924-), joueur de rugby à XV français.

Personnage  
 Jeanjean, le compagnon de Guy Lefranc de la série de bande dessinée franco-belge Lefranc créée par Jacques Martin
 Jean-jean, l'un des camarades de Lou de la série de bande dessinée française Lou ! créée par Julien Neel

Voir

Références